Dĩ An (thị xã), een thị xã in Vietnam;
Dĩ An (ward), een ward in de gelijknamige stad.